Rutsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rutsch (1916–1997), österreichischer Porträtmaler und -zeichner
 Dieter Rutsch (* 1934), Leiter der Fachschule der Zollverwaltung der DDR
 Jonas Rutsch (* 1998), deutscher Radrennfahrer
 Marvin Rutsch (* 1998), deutscher American-Football-Spieler
 Willy Rutsch (1904–1989), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Guten Rutsch